Pierre Seron (striptekenaar), Belgisch striptekenaar
Pierre Seron (politicus), Belgisch politicus